O Estádio Municipal Olímpio Barreto (Irmãos Barreto), antes denominado Estádio Municipal Bom Jesus da Lapa, ou simplesmente Bom Jesus, localiza-se na cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Inaugurado em 1967, o estádio já pertenceu a outros clubes profissionais da cidade, ganhando iluminação artifical na partida válida pelo hexagonal final do Divisão de Acesso Paranaense, contra o Arapongas.

Foi construído às pressas para o Apucarana Esporte Clube entrar no grupo de elite do futebol brasileiro e está localizado a 2 km do centro da cidade, na região norte, ao lado da Tv Tibagi. Construído no formato de ferradura.

Em Junho de 2012, o prefeito João Carlos de Oliveira sancionou a Lei Municipal Nº 108/2012  de autoria do vereador José Airton de Araújo, que altera a denominação do Estádio Municipal Bom Jesus da Lapa, para Estádio Municipal Olímpio Barreto — "Irmãos Barreto".

Olimpio Barreto, Municipal
Esporte de Apucarana
Olimpio Barreto
Fundações no Paraná em 1967